Syllides är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Anders Sandøe Ørsted 1845. Syllides ingår i familjen Syllidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Syllides